Sant Anastasi de Lleida, sant llegendari, patró de Lleida i de Badalona.
 Sant Anastasi de Pèrsia, sant màrtir del .
 Sant Anastasi I de Roma, Papa de Roma.